Shirai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mitsutarô Shirai
 Mitsutarô `Kotaro' Shirai